Ибалииды  — семейство перепончатокрылых из надсемейства орехотворок. В современной фауне около 20 видов. Встречаются в Голарктике и южном Китае.

Описание 
Архаичная группа орехотворок, паразитирующая на рогохвостах (Siricidae: Siricinae и Tremicinae). Орехотворки крупного размера (от 10 до 30 мм). Усики самок 11-члениковые, а у самцов 13-члениковые.
Подроды Ibalia различаются в выборе своих хозяев. Номинативный подрод Ibalia паразитирует на личинках рогохвостов Siricinae, живущих в хвойных породах, а подрод Tremibalia паразитирует на Tremicinae, развивающихся в лиственных породах. Малоизученными остаются роды Heteribalia и Eileenella, но оба также паразитируют на рогохвостах Siricidae. Несколько видов Ibalia были интродуцированы в Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию для применения в биологическом контроле вредителей лесного хозяйства.

Систематика 
Мировая фауна включает 3 рода и около 20 видов, в Палеарктике — рода и 6 видов. Фауна России включает 1 род и 3 вида наездников этого семейства.

 Eileenellinae
 Eileenella Fergusson
 Ibaliinae
 Heteribalia Sakagami — Восточная Азия, 5 видов
 Heteribalia aureopilosa Maa, 1949
 Heteribalia subtilis Maa, 1949
 Ibalia Latreille — Голарктика, Южный Китай, 13 видов (7 в номинативном подроде и 6 в подроде Tremibalia.
 Ibalia (T.) hunanica Liu, Nordlander, 1994 (КНР)
 Ibalia (T.) anceps Say, 1824 (Северная Америка)
 = Ibalia scalpellator Westwood, 1837
 Ibalia jakowlewi Jacobson, 1899
 = Ibalia takaehihoi Yasumatsu, 1937
 Ibalia ornata Belizin, 1968
 = Ibalia fulviceras Yang, 1991
 Ibalia rufipes drewseni Borries, 1891
 = Ibalia yunshae Yang et Liu,1992
 Ibalia leucospoides (Hochenwarth, 1785)
 = Ibalia picea Matsumura, 1912
 Ibalia japonica Matsumura, 1912
 †Archaeibaliinae
 †Archaeibalia Liu & Engel, 2010
 †Archaeibalia succinica Liu & Engel, 2010

Распространение и эволюция 
Семейство Ibaliidae сконцентрировано, главным образом, в Северном полушарии, единственный вид из рода Eileenella найден в Южном полушарии, в Папуа Новая Гвинея. Род Ibalia наиболее широко распространённый и разнообразный в семействе, с подродом Tremibalia из ориентального Китая восточной Палеарктики, и подрод Ibalia из западной Неарктики. Heteribalia единственный в южной Азии, включая Японию. Филогенетический анализ свидетельствует о том, что Ibaliidae возник в Палеарктике и Ориентальной области в начале Мелового периода.

Паразитирование на насекомых вероятно анцестрально для семейств орехотворок, и Ibaliidae вместе с семейством Austrocynipidae, сестринская группа к кладе остальных семейств Liopteridae + Figitidae + Cynipidae.

Примечания

Литература 
 Liu, Z.; Nordlander, G. (1994). Review of the family Ibaliidae (Hymenoptera: Cynipoidea) with keys to genera and species of the world. — Entomologica scandinavica, 25: 377—392. doi: 10.1163/187631294X00153
 
 Nordlander, G.; Liu, Z.; Ronquist, F. (1996). Phylogeny and historical biogeography of the cynipoid wasp family Ibaliidae (Hymenoptera).  — Systematic Entomology, 21: 151—166.

Орехотворки
Семейства насекомых